Тийна (Тина, Тиина) Нопола (, род. 5 сентября 1955, Хельсинки) — финская детская  и . Работает как самостоятельно, так и в соавторстве со своей сестрой Синиккой. Серия книг «Соломенная Шапочка и Войлочная Тапочка» (1989—2006), написанная сёстрами Нопола, широко известна в Финляндии и за её пределами.

Краткая биография 
Тийна Нопола состояла на муниципальной службе города Хельсинки, работая в должности учителя специализированных детских садов (). С 1994 года — профессиональный писатель.

Две больших серии книг — Heinähattu ja Vilttitossu и  — Тийна Нопола написала в соавторстве со своей сестрой Синиккой. Как рассказывали сёстры Нопола, они пишут свои книги, сидя вместе и беседуя, — именно по этой причине в их текстах так много живых разговоров.

Самостоятельно Тийна написала серию книг-картинок про маленькую девочку Сиири (Siiri), иллюстрации к которым были созданы художницей Мерви Линдман (). Книги про Сиири были переведены на шведский и немецкий языки. В первой книге этой серии Сиири очень хочет, чтобы у неё была сестра, брат или, по крайней мере, собака; в результате она не получает ни первого, ни второго, ни третьего, зато ей удаётся подружиться с тремя братьями, каждого из которых зовут Отто.

Избранная библиография

Проза

В соавторстве с Синиккой Нопола 

Также сёстры Нопола участвовали в создании телевизионных программ и многосерийного телевизионного фильма о Ристо-рэпере, а с 2008 года — в создании полнометражных фильмов о Ристо-рэпере.

Премии 
Совместно с сестрой Синиккой:
 1991. Премия Arvid Lydecken-lastenkirjapalkinto.
 1992. Номинация на премию Топелиуса ().
 1994.  — премия .
 1994. За лучшую детскую телепередачу.
 2001. Номинация на .
 2002. Премия Onnimanni Финского института молодёжной литературы  — за мюзикл Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi.
 2002. Премия  — за книгу Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi.
 2002. Премия Vuoden Valopilkku.
 2003.  — за книгу Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset.
 2004. Премия  — за книгу Risto Räppääjä ja sitkeä finni.
 2002. Премия  — за книгу Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela.

Издания на русском языке

Примечания

Ссылки 
 Синикка и Тийна Нопола на сайте Suomen Nuorisokirjailijat Проверено 12 января 2009 г.
 Программа Финляндии на 10-й Международной Ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction с 26 по 30 ноября 2008. — Информационный центр литературы Финляндии (FILI) 
 Тина Нопола на сайте Рейтинг книг Проверено 12 января 2009 г.
 Тийна Нопола на сайте Suurikuu.fi Проверено 12 января 2009 г.
 Тийна Нопола на сайте финского издательского дома Tammi Проверено 12 января 2009 г.
 Тийна Нопола в базе данных Imdb Проверено 12 января 2009 г.
 Книги Тиины Нопола на сайте издательства "Открытый мир

Финские писатели